Dione, un genre de papillons, 
 Dione, un genre d'algues rouges.